Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New England 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale Chris Evert 6–4, 4–6, 6–0.

Teste di serie

 Chris Evert (finale)
 Pam Shriver (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Helena Suková (semifinali)

 Lori McNeil (quarti di finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1987